Владимир Яночко (род. 2 декабря 1976, Кошице) — словацкий футболист, полузащитник.

Карьера 
 
Яночко начал свою профессиональную карьеру в молодёжной команде «Кошице». В 1994 году Яночко был переведён в профессиональный состав команды. Он играл в клубе до начала 2000 года. В январе 2000 года он переехал в Грецию, чтобы играть в «Ксанти».
 
После сезона в Греции он отправился в Австрию играть за столичную «Аустрию». После очень успешного первого года в Австрии, где он стал футболистом года в 2002 году, его уровень игры стал слабее, и у Яночко начались конфликты с разными тренерами клуба. Причиной его плохих выступлений были также многочисленные травмы, в том числе разрыв передней крестообразной связки весной 2005 года, который вывел его из строя до ноября 2005 года. 9 мая 2006 года после победы со счётом 3:0 в кубке Австрии над «Маттерсбургом» Яночко объявил, что он покинет «Аустрию».
 
13 июня 2006 года Яночко подписал контракт с «Ред Булл Зальцбург». Он изначально играл роль плеймейкера, но не смог закрепиться в основе, поэтому обычно находился на скамейке запасных. В 2007 году его команда завоевала титул чемпиона. В 2009 году этот подвиг повторился. В целом, он сыграл в сезоне 2008/09 16 матчей и забил пять голов. После того сезона на Яночко претендовал ЛАСК, но прежде он решил поехать на просмотр в «Адмира Ваккер». После неудачного опыта первого сезона с «Адмирой» президент клуба Рихард Тренквальдер объявил о планах жёсткой экономии в новом сезоне, Яночко покинул клуб.
 
В январе 2011 года Яночко подписал контракт с любительским клубом «Леопольдсдорф». В 2013 году стал игроком «Земплина».
 
Владимир Яночко сыграл в общей сложности 41 матчей за сборную Словакии, забив три гола.

Примечания

Ссылки 
 Spielerprofil bei fussballoesterreich.at
 
 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Кошице»
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Земплин»